Ві́ктор Анато́лійович Чала́пко ( — ) — старший сержант Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив Троїцьку ЗОШ. Проживав з родиною в селі Троїцьке.

Мобілізований в лютому 2015-го, старший сержант Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби. Ніс службу поблизу міста Артемівськ.

7 червня 2015-го помер від серцевого нападу в зоні проведення бойових дій, перед цим встиг зателефонувати дружині та повідомив, що йому погано з серцем.

Без Віктора лишилися дружина, двоє дітей.

Похований в селі Троїцьке.

Вшанування 
19 жовтня 2015 року в Троїцькій ЗОШ відкрили меморіальну дошку на честь випускника Віктора Чалапка.

Посилання 
 Чалапко Віктор Анатолійович 
 У селі Троїцьке Любашівського району відкрили третю меморіальну дошку 

Уродженці Троїцького (Подільський район)
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Подільському районі